Genie (strijdmachtonderdeel), een technische eenheid der strijdkrachten
 Wapen der Genie (KNIL), het wapen der genie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
 Genie (persoon), iemand die een buitengewone begaafdheid vertoont en/of zeer intelligent is
 Genie (filmprijs), een Canadese filmprijs
 Genie (wolfskind), een Amerikaans wolfskind, ontdekt in 1970
 Djinn (mythisch wezen), de vertaling van het Arabische جن
 AIR-2 Genie, een ongeleide nucleaire lucht-luchtraket